Кенгерли () — название азербайджанского племени; распространено в виде фамилий. Появились на Кавказе около 1500 года. В основном проживали на территории современной Нахичеванской Автономного Республики в Азербайджане.

 История 
Переселились на Кавказ около 1500 года. В начале XIX века Дж. М. Жуаннин описал кенгерли как «небольшое племя, осевшее в Персидской Армении, на берегах Аракса, и насчитывающее до четырёх или пяти тысяч человек». Российский этнограф Шопен считал, что кенгерли являются потомками печенегов или половцев, пришедших в Нахичевань с Севера, что подтверждается их северным типом. В подтверждение этой мысли приводится сказание летописи о том, что берендеи, черные клобуки, торки и прочие кенгли зимовали в Бичинаке, бичинаком же у татар называлось сенокосное поле, отсюда название — печенеги и половцы, а кянгли это и есть кенгерли. Интеллигентные кенгерлинские беки слышали об этом предположении учёных, но сами этих взглядов не разделяют и считают, что племя пришло на Кавказ через Персию из Туркестана. Кенгерли входили в состав оймака кызылбашского племени устаджлы. Они поселились в Нахичеване и Карабахе. К правлению шаха Тахмаспа I племя кенгерли обладало губернаторскими постами и проживало в центре, на севере и востоке страны.

 Известные представители 
 Максуд султан Кенгерли — с 1604-го года, сразу после назначения Амиргюне хана Каджара беглярбеком Чухур-Саадской провинции, назначен правителем Нахичевани.
 Кенгерли Гейдар Кули-хан (1747—1764) — основатель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Хаджи-хан (1765—1769) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Рахим-хан (1769—1770) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Али Кули-хан (1770—1773) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Вали Кули-хан (1773—1781) — правитель Нахичеванского ханства.
 Джафар Кули-хан Кенгерли (1783―1787) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли, Аббас Кули-хан (? — 1812) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли, Келб Али-хан (? — 1820) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Назар Али-хан (1776—1856) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли Керим-хан (1808—1827) — правитель Нахичеванского ханства.
 Кенгерли, Бехруз Ширалибек оглы (1892—1922) — азербайджанский художник, график и живописец.
 Нахичевани, Ахмед-хан (1893—1967) — иранский военачальник, генерал-майор. Министр обороны Ирана, (13 сентября 1939 — 28 августа 1941).
 Кенгерли, Яшар II Джейхун оглы (2005-н.в.)-является имамом Хузейнзаде в г.Гянджа

См. также 
Конница Кенгерли

Примечания 

Тюркские племена
Кенгерлинский район